Garlenda – comune italiano
 Cima Garlenda – montagna delle Alpi Liguri
 Passo Garlenda – valico delle Alpi Liguri